Johan Larsson kan syfta på flera olika personer.

Politiker 
Johan Larsson i Presstorp (1853-1923), bohuslänsk politiker
Johan Larsson i Göteborg (1857-1909), politiker från Göteborg
Johan Larsson i Gallstad (1862-1913), västgötsk politiker
Johan Larsson i Jonsjö (1875-1947), halländsk politiker
Johan Larsson i Örbyhus (1877-1947), uppländsk politiker

Idrottsmän 
Johan Larsson (orienterare)
Johan Larsson (innebandyspelare), från Molkom
Johan Larsson (ishockeyspelare född 1986), från Lindesberg, spelar i AIK
Johan Larsson (ishockeyspelare född 1992), från Gotland, spelar i Arizona Coyotes
Johan Larsson (fotbollsspelare), försvarare i IF Elfsborg
Johan Larsson (friidrottare)

Musiker 
Johan Larsson (Idol), deltagare i Idol 2006
Johan Larsson (musiker Hednadotter), upphovsman till bland annat musikalen Hednadotter
Johan Larsson (musiker Hammerfall), hårdrocksmusiker som är tidigare medlem i Hammerfall
Johan Larsson (musiker In Flames), musiker i In Flames
Johan Larsson (dirigent), svensk dirigent

Övriga 
Johan Larsson (präst), präst i Göteborgs stift, kyrkoherde först i Mjöbäck och därefter i Skredsvik

Se även
Johannes Laurentii